Cari – antico popolo indoeuropeo
Gaetano Cari – restauratore italiano
Louis Cari – attore francese
Marco Cari – calciatore e allenatore italiano
7680 Cari – asteroide della fascia principale

Altri progetti